Багря́нцева — жіноча форма
російського прізвища Багрянцев. Походить від терміна багряний — багрянець.

Відомі носії 

 Багрянцев Юрій Анатолійович
 Багрянцева Ганна Юріївна
 Багрянцева Олена Юріївна